И́горь Алекса́ндрович Не́тто (9 января 1930, Москва — 30 марта 1999, там же) — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1954), заслуженный тренер РСФСР (1986), полузащитник команды «Спартак» (Москва) (1949—1966) и сборной СССР. Чемпион Европы 1960 года и олимпийский чемпион 1956 года, многократный чемпион СССР. Также имеет выступления за хоккейный клуб «Спартак» (Москва), в составе которого провёл 22 официальных матча и отметился 29 результативными очками по системе «гол+пас».

За шипящий голос и длинную шею получил от партнёров кличку «Гусь».

Биография 

Воспитанник юношеской команды московского «Спартака». На поле отличался высоким мастерством владения мячом, умением видеть поле и предвидеть события. В чемпионате СССР провёл 368 матчей, забил 36 мячей.

В сборной СССР (1952—1965) сыграл 54 матча и забил 4 гола. Участник Олимпийских игр 1952 и 1956 годов. Участник чемпионатов мира 1958, 1962.

18 сезонов в «Спартаке» — рекорд клуба. Нетто был капитаном «Спартака» в 1952—1956, 1958—1964 годах. Участвовал в первом официальном матче сборной СССР 15 июля 1952 года в финском городе Котка со сборной Болгарии (2:1). Носил капитанскую повязку сборной неизменно с 1954 года за исключением 11 матчей, которые пропустил из-за травм. Был капитаном сборной в 52 матчах (больше — только Альберт Шестернёв — 67 матчей).

Распространено мнение, что в 1962 году на чемпионате мира Нетто во время матча СССР — Уругвай попросил судью отменить мяч, забитый командой СССР через боковую сетку ворот.

Семья 
Прапрадед Нетто в XVIII веке приехал в Российскую империю из Италии и работал садовником в Эстляндской губернии (Эстонская Республика с 1918) г. Мать Нетто, Юлия Вильгельмовна, переехала из Эстонии в Москву в 1917 году, отец, Александр Андреевич, чуть раньше. Отец с 1915 года вступил в состав Латышской стрелковой дивизии (с 1918 г. Латышская стрелковая советская дивизия), мать работала в канцелярии Наркоминдела. Старший брат Лев (1925—2017) был назван в честь Льва Троцкого; во время Великой Отечественной войны в феврале 1944 попал в немецкий плен, в марте 1945 был освобождён из Плауэна американскими войсками.

Игорь Нетто был женат на актрисе Ольге Яковлевой, разведены с 1987 года.

Память 

В Москве, на доме № 5 по набережной Тараса Шевченко, где жил Игорь Нетто с 1955 по 1997 год, установлена мемориальная доска. Квартиру в этом доме Нетто получил за историческую победу над западногерманской сборной в составе сборной СССР в 1955 году.

В районе Богородское стадион, где проводят свои матчи молодёжный состав и команды детско-юношеской спортивной школы «Спартак» Москва, до 2014 года носил имя Игоря Нетто (в 2014 году переименован в стадион имени Н. П. Старостина).

Автор книги «Это футбол». Последние годы жизни болел, испытывал проблемы с памятью. Поэтому жил в семье брата, так как жена отказалась от него.

Похоронен на 24-м участке Ваганьковского кладбища.

Завоеванные медали, в том числе золотая олимпийская медаль Мельбурна, были переданы в музей ФК «Спартак» Москва.

 К чемпионату мира по футболу 2018 года в Казани появился паблик-арт с изображением Игоря Нетто.
 С 9 января 2020 года Центральная трибуна стадиона «Открытие Арена» носит имя Игоря Александровича Нетто.
 В Москве в Покровское-Стрешнево в июне 2021 года именем Нетто названа улица, расположенная рядом со стадионом «Спартак» («Открытие Банк Арена»).
 В Москве 31 июля 2022 года у трибуны «С» стадиона «Открытие Арена» открыт памятник Игорю Нетто. Скульптор — Филипп Рукавишников.

Командные достижения 
 Олимпийский чемпион 1956 года (5 матчей, 1 гол)
 Обладатель Кубка Европы 1960
 Чемпион СССР: 1952, 1953, 1956, 1958, 1962
 Обладатель Кубка СССР: 1950, 1958, 1963
 Победитель Всемирных Спортивных Игр Молодёжи и Студентов (в рамках фестиваля), Хельсинки: 1962

Личные достижения 
 Включён в символическую сборную СССР пятидесятилетия (1917—1967).
 В десятке лучших футболистов Европы 1957 (9 место).
 В списках лучших футболистов сезона в СССР 13 раз, из них № 1 (1950, 1952, 1953, 1955—1963) — 12 раз, № 2 (1951).
Член КПСС с 1966 года.

Награды 
 орден Ленина (27 апреля 1957)
 орден Дружбы (19 апреля 1995) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спартак».

Статистика выступлений 
На основании «Спартак Москва. Официальная история 1922—2002»

Тренерская работа 
 Главный тренер «Омонии» (Никосия, Кипр): январь-июнь 1967.
 Тренер «Шинника» (Ярославль): январь-июль 1968.
 Главный тренер «Шинника» (Ярославль): август-декабрь 1968.
 Тренер хоккейного «Спартака» (Москва): 1969.
 Главный тренер сборной Ирана: 1970—1971.
 Тренер «Спартака» (Москва): 1973—1975.
 Главный тренер «Паниониса» (Афины, Греция): 1977 — август 1978.
 Главный тренер «Нефтчи» Баку: январь-июнь 1979.
 Тренер СДЮШОР Спартак Москва: сентябрь 1971—1972, 1976, сентябрь 1979—1990.
 Тренер-консультант «Торнадос» (Хараре, Родезия): 70-е.
 Начальник сборной ветеранов СССР и России: 1991—1993.

Литература 
 Борис Духон — «Игорь Нетто, капитан Советского Союза»: 2018. — 136 с.

Киновоплощения 
 Дмитрий Белоцерковский — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», 2019 год.

Примечания

Ссылки 
 На сайте www.spartak-history.ru 
 Мелкий перезвон большого капитана 

Футболисты СССР
Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Омония» Никосия
Тренеры ФК «Шинник»
Тренеры ФК «Нефтчи» Баку
Тренеры ФК «Паниониос»
Тренеры сборной Ирана по футболу
Спортсмены нескольких видов спорта
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены КПСС